Vetluzsszkij – település Oroszországban, a Kosztromai területen.
 Vetluzsszkij – település Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i területen.